Зенке́вич (, ) — белорусская фамилия. Образована от имени Зенка ← .

Известные носители 
 Зенкевич, Владимир Иванович (1867—?) — генерал-майор.
 Зенкевич, Елена Александровна (род. 1981) — майор внутренней службы, мастер боевых искусств.
 Зенкевич, Лев Александрович (1889—1970) — советский океанолог, биолог.
 Зенкевич, Михаил Александрович (1886—1973) — русский и советский поэт, прозаик, переводчик.
 Зенкевич, Ольгерд (1921—2009) — английский математик и механик.
 Зенкевич, Ромуальд (1811—1868) — белорусский фольклорист, этнограф.

 Сергий (Зенкевич) (1885—1938) — епископ Рыбинский.

См. также

Примечания